Příjmení Kovanda (ženská forma Kovandová) nosí více osobností:

 Frank Kovanda (1904–2000) – americký výrobce smyčců 
 Jaroslav Kovanda (* 1941) – český básník a publicista
 Jiří Kovanda (geolog) (1935–2020) – český geolog a paleontolog
 Jiří Kovanda (* 1953) – český umělec
 Julius Kovanda (1881–?) – český komorník a špion, pozdější správce zámku v Lánech
 Karel Kovanda (* 1944) – český diplomat
 Leopold Kovanda (1903–1943) – český úředník cestovní kanceláře a odbojář popravený nacisty
 Lukáš Kovanda (* 1980) – český ekonom a žurnalista
 Matyáš Kovanda (1711–1767) – český sochař a štukatér
 Milan Kovanda (* 1970) – český voják a zpravodajec
 Rudy Kovanda, vlastním jménem Rudolf Kovanda (1949–1989) – český bavič, zpěvák a sportovec
 Stanislav Kovanda (1906–1954) – český spisovatel a pedagog
 Václav Kovanda (1719–1788) – český sochař a řezbář

přechýlená podoba
 Lucie Kovandová (* 1993) – česká modelka, Česká Miss World 2013

Česká příjmení